Jan Gommers (1916), Nederlands wielrenner
 Jan Gommers (1955), Nederlands wielrenner
 Jan Gommers (voetballer) – voormalig voetballer van Fortuna Vlaardingen